Валенсия-дель-Момбуэй () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Херес-де-лос-Кабальерос. Занимает площадь 75 км². Население — 809 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 81 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Бадахоса